Вара́вва — русская и украинская фамилия.

Известные носители:
 Варавва, Алексей Петрович (1882—1967) — украинский поэт и прозаик.
 Варавва, Иван Фёдорович (1925—2005) — русский советский писатель, поэт и драматург, журналист.
 Варавва, Михаил Петрович (1841—1918) — российский биолог (ботаник, зоолог), минералог, педагог.
 Варавва, Пётр Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5936; 3 декабря 1839.
 Варавва, Федосей Тимофеевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 4955; 3 декабря 1834.
 Иван Варавва — один из главных героев фильма «Офицеры» (1971).

См. также 
 Варавва — библейский персонаж, разбойник.

Фильмы о разбойнике Варавве